Ypsolophidae är en familj av fjärilar som beskrevs av Guénée 1845. Enligt Catalogue of Life ingår Ypsolophidae i överfamiljen Yponomeutoidea, ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen fjärilar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ypsolophidae 30 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Ypsolophidae